Валенти́н Луки́ч Сыч  (21 сентября 1937 — 22 апреля 1997) — советский и российский спортивный функционер, сотрудник Спорткомитета СССР в 1968—1983 годах. В советское время долгое время был фактическим главой администрации сборной СССР по хоккею с шайбой и руководителем многих советских делегаций на турнирах по хоккею с шайбой. Главный редактор журнала «Научно-спортивный вестник» в 1983—1988 годах, директор Центрально научно-исследовательского института спорта в 1988—1983 годах, руководитель рабочей группы «Лилехаммер-94» при Олимпийском комитете России в 1993—1994 годах. Третий президент Федерации хоккея России в 1994—1997 годах, сменивший на этом посту Владимира Петрова. В 1996 году он учредил Российскую хоккейную лигу, пришедшую на замену Межнациональной хоккейной лиге.

22 апреля 1997 года Валентин Сыч был расстрелян наёмными убийцами недалеко от своего загородного дома. Заказчиком убийства суд признал бывшего хоккейного судью Александра Артемьева.

Биография

Ранние годы 
Валентин Лукич Сыч родился 21 сентября 1937 года в Черниговской области. По окончании семи классов школы поступил в физкультурный техникум. В 1959 году с отличием окончил Киевский институт физкультуры, до 1964 года работал тренером по лыжному спорту, заведующим отделом спорта и вторым секретарем Черниговского обкома ВЛКСМ. В 1964—1968 годах — ответственный организатор и заместитель заведующего отдела спорта ЦК ВЛКСМ.

Административная карьера 
В 1968—1983 годах — начальник управления спортивных игр и зимних видов спорта в Спорткомитете СССР, позже заместитель председателя Спорткомитета СССР. До 1983 года Сыч был одной из самых влиятельных фигур советского хоккея, часто возглавляя советские делегации на международных турнирах и фактически являясь главой администрации сборной СССР. Он решал все бытовые и административные вопросы советских хоккеистов. На этот период его работы пришлись две крупные победы СССР: выигрыш Кубка Вызова 1979 против команды звёзд НХЛ и победа на Кубке Канады 1981.

Из Спорткомитета СССР Сыч ушёл сам после смены руководства, когда главой Спорткомитета стал Марат Грамов, не имевший какого-либо отношения к спорту. В 1983—1988 годах Сыч работал главным редактором журнала «Научно-спортивный вестник», в 1988—1993 годах — директор Центрального научно-исследовательского института спорта. В 1993—1994 годах — руководитель рабочей группы «Лиллехаммер-94» в Олимпийском комитете России. Работа Валентина Сыча во главе рабочей группы Олимпийского комитета России «Лиллехаммер-94» была особенно ценной, поскольку олимпийскому комитету тогда не хватало квалифицированных кадров. Усилия Сыча позволили российской сборной выиграть неофициальный командный зачёт и опередить хозяев по числу золотых медалей. Он занимал пост президента Ассоциации хоккея России в 1993—1994 годах.

Избрание президентом ФХР 
В апреле 1994 года, за две недели до чемпионата мира, который должен был пройти в Италии, Валентин Сыч не без прений сменил на посту президента Федерации хоккея России Владимира Петрова, избранного главой ФХР в 1993 году. Хотя формальной причиной отставки Петрова стал неудовлетворительный результат сборной России на Олимпиаде в Лиллехаммере (4-е место), окончательно его отстранили уже после окончания чемпионата мира, на котором россияне в число призёров не попали. Петров не присутствовал на апрельских выборах, но после избрания Сыча собрал пресс-конференцию и выразил своё несогласие с результатами выборов — в связи со странным назначением и Сыч, и Петров отправились на чемпионат мира в Италию, считая себя законными руководителями ФХР. Изначально организаторы турнира упоминали именно Владимира Петрова как президента ФХР, но после вмешательства генерального конгресса ИИХФ таковым стал признаваться уже Валентин Сыч.

Петров решил оспорить избрание Сыча в судебном порядке, тем более что в руководстве ФХР продолжал царить хаос — в Люберцах группа лиц, представившаяся как «конференция ФХР», заявила об избрании на пост президента Федерации хоккея России местного хоккейного судьи Александра Артемьева. В 1995 году Петров всё же сумел оспорить решение об избрании Валентина Сыча в Хамовническом суде Москвы, однако через неделю после принятия решения окончательно ушёл в отставку и уступил пост Валентину Сычу. Официально Петров объяснил это «изменением ситуации в спортивных кругах», однако существует версия, что отказу Петрова от претензий на пост главы ФХР стало заявление Сыча о намерении изучить законность покупки двух иномарок на деньги федерации во время президентства Петрова. Также Валентин Лукич пообещал выделить деньги на проведение Кубка «Спартака», что также повлияло на решение Петрова признать Сыча законным руководителем ФХР. На должности президента ФХР Сыч проработал формально с 8 апреля 1994 года по 22 апреля 1997 года.

В 1996 году состоялся последний розыгрыш Межнациональной хоккейной лиги, по окончании которого МХЛ была расформирована, а её место заняла Российская хоккейная лига, где выступали исключительно российские клубы. Инициатором создания РХЛ выступил как раз Сыч, считая, что наличие иностранных клубов в чемпионате пагубно отражалось на уровне российского хоккея. Первую попытку учреждения РХЛ Сыч предпринимал ещё в 1995 году, однако президент МХЛ Роберт Черенков тогда воспрепятствовал этому. С 17 апреля 1996 по 22 апреля 1997 года Сыч занимал пост вице-президента Российской хоккейной лиги.

Валентин Сыч был женат, супруга — Валентина Дмитриевна. У него было двое детей (дочь и сын) и два внука.

Оценки деятельности 
Многие хоккейные тренеры и функционеры отмечали, что несмотря на внешнюю суровость Валентина Сыча и его образ «холодного и неприступного» человека, он был не только отменным спортивным руководителем, но и чутким человеком с мягким и отзывчивым характером. Заслуженные тренеры СССР Анатолий Кострюков, отмечая крайне высокую требовательность Сыча к подчинённым и стиль работы, который многим не нравился, считали принимаемые им решения продуманными и взвешенными. Тренер сборной России в 1995—1996 годах Владимир Васильев говорил, что Сыч был высокообразованным и культурным человеком, а также очень колоритным руководителем с большим влиянием во многих сферах: по его словам, Валентин Лукич всегда выслушивал специалистов перед принятием важного решения, но если был в чём-то твёрдо убеждён, то не отступал от своих намерений никогда.

Будучи главой Федерации хоккея России, Сыч вынужден был работать в условиях разрухи, вызванной последствиями перехода России к новому общественному строю. Тем не менее, работавшие с ним сотрудники и его современники утверждали, что Сыч спас российский хоккей, начав выводить его из кризиса, в котором тот оказался в послеперестроечную эпоху. Основная заслуга Сыча заключалась в стабилизации финансового состояния ФХР. Президент ИИХФ Рене Фазель отмечал, что Сыч возглавил ФХР в крайне тяжёлое время, но справился со всеми вызовами. Сам Сыч говорил, что хоккей оставался народным видом спорта в стране: матчи чемпионата России и игры женской сборной в Магнитогорске собирали полные трибуны, хотя при этом не все московские клубы могли привлечь зрителя так, как это умели делать отдельные команды.

По словам журналиста Еремея Парнова из газеты «Очная ставка», Сыч был жёстким руководителем и человеком, принципиальным в отношении некоторых бизнесменов с криминальным прошлым. Валентин Лукич заявил в ряде интервью, что причиной упадка российского хоккея была организованная преступность: по его словам, преступные группировки пытались взять под свой контроль все хоккейные клубы в России, вынуждая тренеров и судей манипулировать результатами встреч. Позже стали звучать утверждения, что Сыч таким образом нажил себе врагов, которые решили с ним расправиться. Хотя Валентину Лукичу поступали предупреждения о том, что от него могут избавиться, и выдвигались предложения нанять охрану, он отказывался от этих услуг. Возможно, что Сыч считал, что с учётом его влияния в российском хоккее на него просто не могли поднять руку.

Убийство 

22 апреля 1997 года Валентин Сыч планировал провести совещание с функционерами Федерации хоккея России на тему подготовки сборной России к чемпионату мира в Финляндии, который должен был начаться 26 апреля. Также у него было в планах дать два интервью — газете «Комсомольская правда» и телеканалу НТВ. За сутки до этого соседи сообщили Сычу, что за его особняком в деревне Иванцево Дмитровского района Московской области следили подозрительные люди на старом зелёном автомобиле «Москвич», которые ставили машину на перекрёстке и следили за Сычом, подняв капот и делая вид, что изучают мотор машины. По словам соседей, всякий раз там крутилось двое или трое человек.

Утром того дня в 8:40 Валентин Лукич вместе с женой Валентиной Дмитриевной и своим водителем выехал из Иванцево в сторону Москвы на служебном автомобиле Volvo 940. Когда автомобиль выехал из деревни, сидевший рядом с водителем Сыч увидел тот самый подозрительный «Москвич», который стоял в стороне от дороги с поднятым капотом: заднего номера на машине не было. Сыч сказал водителю объехать машину и притормозить рядом, чтобы записать передний номер. Однако когда Volvo поравнялась с «Москвичом», из-под открытого капота раздалась автоматная очередь. Водитель успел пригнуться, и одна из пуль легко ранила его в руку, которую он не успел убрать с руля.

В Валентина Лукича попало 10 пуль — восемь в голову, одна в сердце и одна в плечо, а его жена была ранена в висок и плечо. По оценке начальника 1-го оперативно-розыскного бюро Департамента уголовного розыска МВД России Андрея Шиловского, преступники выпустили почти 20 пуль «диаметром с тарелку». Убийца, расстреляв автомобиль, вскочил в машину, бросив автомат с глушителем на месте, и уехал в сторону Москвы, а через километр пересел в машину сообщника. Зелёный «Москвич» преступники спрятали в 100 м от дороги за грудой старых автомобильных шин. В тот же день автомобиль и оставленное оружие нашли в заброшенном овраге в 7 км от места преступления: в машине были найдены автомат и пистолет.

Валентин Лукич погиб на месте, а его жена выжила, но перенесла четыре операции и стала инвалидом II группы. Само убийство стало шоком для всех сотрудников Федерации хоккея России, которые утверждали, что несмотря на назначение Сыча на пост главы ФХР при странных обстоятельствах, у него не могло быть врагов. Панихида состоялась 25 апреля 1997 года в траурном зале крематория, а Сыч был похоронен в этот же день на Троекуровском кладбище в Москве, на 4-м участке.

Расследование убийства

Версия о внешнеэкономической деятельности ФХР 
Поначалу уголовное дело об убийстве Сыча расследовала Московская областная прокуратура, затем оно было передано в Генпрокуратуру РФ. Для расследования была создана специальная оперативно-следственная бригада, которая выдвинула несколько возможных версий убийств хоккейного функционера. Среди них упоминались таможенные льготы федерации и конфликты убитого с другими спортивными функционерами, но версия о связи убийства Сыча с таможенными льготами изучалась следователями в первую очередь. Пресса также рассматривала внешнеэкономическую деятельность ФХР и льготы федерации как основную причину убийства Сыча.

В 1990-е годы правительство Российской Федерации раздавало разные таможенные и налоговые льготы многим общественным федерациям, среди которых ведущим был Национальный фонд спорта, ставший крупнейшим импортёром водки (в 1995 году он ввёз в Россию более 200 млн л водки). Он имел возможность продавать любые товары, а получаемые суммы передавал разным спортивным федерациям, и на этом фоне выделялась ФХР, которая имела право сама реализовывать акцизные марки и по своему усмотрению распоряжаться всеми полученными от этого суммами. В частности, в 1995 году ФХР занимала третье место в списке импортёров водки, уступая только Национальному фонду спорта и ТОО «НФС-Нева» — объём импорта в 1995 году по льготным контрактам ФХР достигал 15,2 млн. литров, а сумма всех сделок превышала 13 млн. долларов США. Однако при этом федерация играла роль посредника, наделяя финансовыми полномочиями по импорту коммерческие структуры, и получала от 5 до 10% суммы от сделок в качестве посредников. Также ФХР участвовала в финансовых операциях Российского фонда ветеранов войны в Афганистане и Всероссийского общества глухих.

Основной причиной расследования подобной версии стал тот факт, что многие руководители организаций, имевших крупные таможенные и налоговые льготы, стали жертвами заказных убийств. При похожих обстоятельствах был убит президент Всероссийского общества глухих Валерий Кораблинов, чей автомобиль был расстрелян из засады на одной из подмосковных дорог, хотя сам Кораблинов напрямую не участвовал ни в каких сделках по импорту. Следствие предполагало, что Валентин Сыч мог стать нежелательным свидетелем криминального распределения средств, заработанных на этих льготах. Однако в ходе расследования и изучения финансовой документации ФХР следствие в итоге зашло в тупик. Версия о связи убийства Сыча со льготами ФХР стала считаться второстепенной по значимости: таможенные и налоговые льготы к тому моменту уже не распространялись на ФХР.

Вопрос о причастности Роберта Черенкова 
Среди тех, на кого обратило внимание следствие по ходу изучения обстоятельств дела, наибольшие подозрения пали на Роберта Черенкова — президента Межнациональной хоккейной лиги и и вице-президента ФХР. Межнациональная хоккейная лига была фактическим правопреемником чемпионата СССР по хоккею с шайбой, в котором играли не только российские команды, но и клубы ближнего зарубежья. Именно по требованию Сыча Межнациональную хоккейную лигу удалось преобразовать в Российскую хоккейную лигу, исключив оттуда иностранные клубы. Черенков не только лишился главы Межнациональной хоккейной лиги, но и утратил пост вице-президента ФХР, оставшись только на должности преподавателя Академии физкультуры. Позже он предпринял неудачную попытку стать главой новой лиги.

Роберт Черенков был арестован 10 августа 1997 года после вызова на допрос в прокуратуру, а спустя несколько дней следствие предъявило ему обвинения в заказном убийстве Сыча. Все обвинения против Черенкова строились в основном на показаниях люберецкого хоккейного арбитра Александра Артемьева, который тогда проходил по делу гибели Валентина Сыча как свидетель. Арбитр заявил следствию, что якобы «Черенков просил его найти убийцу и убрать с дороги Сыча», предлагая ему 25 тысяч долларов. На основании показаний Артемьева Черенкова арестовали и поместили в следственный изолятор «Матросская тишина», но уже через три месяца Черенкова выпустили оттуда, поскольку все показания против него оказались заведомо ложными — один из свидетелей опроверг факт дачи денег Черенковым, поскольку тот не имел никакого отношения к финансовым делам федерации. В январе 1998 года дело против Роберта Черенкова было закрыто, все обвинения с него были сняты, а Генпрокуратура извинилась перед ним.

Задержание преступников и суд 
На месте преступления следователи обнаружили 23 гильзы от патронов калибра 7,62 мм и старый ржавый автомат АК.

По заявлению газеты «Спорт-Экспресс», через два месяца после убийства в милицию пришёл с повинной гражданин Украины, который заявил, что заказчики преступления изначально наняли именно его для убийства Сыча, но он отказался в последний момент это делать. Зимой того же года за совершение убийства Валентина Сыча было арестовано пять человек, ещё один находился в розыске. Перед судом предстали обвинявшийся непосредственно в убийстве Вячеслав Пчелинцев, предполагаемые заказчики Александр Артемьев и Дмитрий Романчиков, предполагаемые пособники Ариф Исмаилов и Александр Колецков, а также Юрий Сергеев, которому инкриминировалась продажа преступникам автомата и пистолета.

В марте 1999 года суд присяжных признал непосредственным исполнителем преступления бывшего военнослужащего Вячеслава Пчелинцева, а заказчиком — люберецкого хоккейного судью Александра Артемьева. Все люди, оказавшиеся на скамье подсудимых, признали свою вину. 30 марта Московский областной суд вынес приговор убийцам: Пчелинцев был приговорён к 19 годам лишения свободы, Артемьев — к 15 годам, Романчиков — к 13 годам, Исмаилов — к 12 годам, Колецков — к 11 годам, Сергеев — к 4 годам. Всех, кроме Сергеева, обязали отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, Сергеев же должен был отсидеть свой срок в колонии общего режима. Также осуждённые были обязаны выплатить жене погибшего Сыча моральную компенсацию в размере 1 175 000 рублей, а Пчелинцев должен был возместить ущерб расстрелянного автомобиля Сыча на сумму, эквивалентную 7,3 тысячи долларов США.

После вынесения приговора Колецков, Исмаилов и Артемьев написали кассационные жалобы в Верховный суд Российской Федерации, а в июне и августе 2000 года состоялись два заседания, на последнем из которых Артемьев снова обвинил Роберта Черенкова в организации убийства Сыча, объяснив, что уже давал эти показания, но вынужден был по ходу судебного следствия отказаться от них. Приговор всем троим в итоге был оставлен в силе. Уже позже Исмаилов направил три письма Валентине Дмитриевне с просьбой простить его за совершённое преступление, поскольку он не хотел, чтобы оно отразилось на его детях. В настоящее время встречаются мнения о том, что главные заказчики преступления всё ещё на свободе. В частности, дочь Валентина Лукича выражала сомнения в том, что Артемьев мог быть заказчиком убийства Сыча или что отца могли убить «люберецкие бандиты».

Награды 
 Орден Дружбы народов (9 апреля 1980)
 Орден Почёта (22 апреля 1994)
 Орден «Знак Почёта» (10 мая 1976)
 Медаль «За трудовую доблесть» (28 июля 1968)

Память 
 В 1998 году Профессиональной хоккейной лигой и Федерацией хоккея России был учреждён приз, названный именем В. Л. Сыча и вручаемый лучшему руководителю хоккейного клуба. С 2009 года является одним из призов Континентальной хоккейной лиги. 
 6 марта 2004 года Валентин Сыч был избран в Зал славы отечественного хоккея.

Документальные фильмы 
 Осенью 1999 года режиссёром Вахтангом Микеладзе и тележурналистом Юрием Краузе был снят документальный фильм «Смертельный буллит. Дело 1997 года», являющийся частью серии «Документальный детектив». Он был показан на телеканале ОРТ 15 октября 1999 года.
 Также о деле Сыча рассказывалось в одном из выпусков программы Николая Николаева «Независимое расследование» на НТВ («Хоккей под прицелом»).

Примечания

Ссылки

Пресса

Прочие источники 
 
 
 
 Жестокое убийство босса российского хоккея. Киллер выпустил в него 10 пуль, почти все попали в голову

Выпускники Национального университета физического воспитания и спорта Украины
Похороненные на Троекуровском кладбище
Спортивные функционеры СССР
Спортивные функционеры России
Хоккейные функционеры России
Члены краевых, областных и окружных комитетов ВЛКСМ
Застреленные в России
Сотрудники аппарата ЦК ВЛКСМ